Jędrzej Kędziora – polski piłkarz i trener piłkarski
 Jerzy Kędziora (funkcjonariusz) – polski funkcjonariusz służb bezpieczeństwa, jeden z najbardziej okrutnych oficerów śledczych, zbrodniarz stalinowski
 Jerzy Kędziora (artysta) – polski rzeźbiarz i medalier, projektant wnętrz, terenów zielonych i zurbanizowanych
 Juliusz Kędziora – polski malarz i autor
 Lech Kędziora – polski żużlowiec i trener żużlowy
 Stanisław Kędziora – biskup rzymskokatolicki
 Tomasz Kędziora – polski piłkarz
 Wojciech Kędziora – polski piłkarz